Laurent Delahousse (né en 1962), diplomate français, ambassadeur de France au Zimbabwe, puis au Burundi ;
Laurent Delahousse (né en 1969), journaliste français, présentateur du journal télévisé de France 2 ;
Mathieu Delahousse (né en 1973), journaliste français, chroniqueur judiciaire pour L'Obs.